Moseley är ett engelskt efternamn.

Personer med efternamnet Moseley
 Bill Moseley (född 1951), amerikansk skådespelare och musiker
 Carol Moseley Braun (född 1947), amerikansk politiker och diplomat, demokrat, senator för Illinois
 Henry Moseley (1887–1915), engelsk fysiker 
 Henry Nottidge Moseley (1844–1891), zoolog
 Jonny Moseley (född 1975), amerikansk freestyle-åkare
 William Moseley (född 1987), brittisk skådespelare
 William Dunn Moseley (1795–1863), amerikansk plantageägare och politiker, demokrat, guvernör för Florida

Se även
 Mosley – engelskt efternamn

Engelska efternamn